Pound può avere il significato di:

Cinema 
 Pound  – film del 1970 diretto da Robert Downey Sr.

Economia
 Pound, il nome inglese della moneta equivalente alla livre carolingia. In italiano è resa anche con lira sterlina;
 Sterlina britannica (inglese pound sterling), la valuta utilizzata nel Regno Unito;

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Pound  – città della Contea di Wise, Virginia
 Pound  – città della Contea di Marinette, Wisconsin

Metrologia
 Libbra, unità di peso o di massa, abbreviata con la sigla lb.

Persone
 Sir Dudley Pound, ammiraglio britannico
 Ezra Weston Loomis Pound, poeta statunitense.
 James Pound, astronomo britannico

Altro 
 pound, nell'uso americano anche nome del simbolo # (cancelletto)